Palaus voetbalelftal (mannen)
 Palaus voetbalelftal (vrouwen)